Папский институт заграничных миссий (, PIME) — название католической мужской монашеской миссионерской конгрегации папского права.

История 
В 1850 году патриарх Венеции Анджело Франческо Рамаццотти основал миссионерскую организацию «Миланское общество заграничных миссий». На основе «Миланского общества заграничных миссий», папской семинарии святых апостолов Петра и Павла для заграничных миссий в Риме и при поддержке всех епископов Ломбардии 26 мая 1926 года была создана новая миссионерская организация, названная «Папским институтом заграничных миссий».

Миланское общество заграничных миссий 
Идею создания семинарии для образования будущих миссионеров впервые высказал Римский папа Григорий XVI после встречи с ординарием апостольского викариата в Китае Людовиком Марией де Бези, который высказал сожаление об отсутствии такого учебного заведения в Риме. Идею воплотил Римский папа Пий IX, который пригласил члена Парижского общества заграничных миссий епископа Жан-Фелис-Онесима Люквета основать в Милане миссионерское общество.

В 1847 году епископ Жан-Фелис-Онесим Люквет встретился с архиепископом Карлом Бартоломео Ромилли в монастыре облатов в присутствии настоятеля Анджело Франческо Рамаццотти. Совместными усилиями они 31 июля 1850 года основали в Саронно семинарию для подготовки миссионеров. 1 декабря 1850 года архиепископ Милана подписал указ о каноническом учреждении семинарии.

В 1852 году состоялся первый выпуск священников, которые были направлены в Малайзию и Микронезию. Первая миссия закончилась полной неудачей: один из посланных священников умер от тропической болезни, Джованни Маццуккони был убит туземцами, Карло Салерио вернулся в Гонконг. В последующие годы «Папским институтом заграничных миссий» были посланы миссионеры в Хайдарабад (в 1855 году), Бенгалию (в 1855 году), Гонконг (в 1858 году), Бирму (в 1867 году) и в китайскую провинцию Хэнань (в 1869 году).

Папская семинария святых апостолов Петра и Павла 
21 декабря 1871 года в Риме была создана священником Пьетро Аванцини «Папская семинария святых апостолов Петра и Павла для заграничных миссий». 21 июня 1874 года Римский папа Пий IX издал бреве Dum Ecclesiae naviculae, которым учредил устав этой семинарии.

Объединение 
26 мая 1926 года, после инициативы префекта Конгрегации пропаганды веры (сегодня — Конгрегация евангелизации народов) кардинала Виллема Маринуса ван Россума, Римский папа Пий XI выпустил motu proprio Cum missionalium opera, которым объединил «Миланское общество заграничных миссий» и «Папскую семинарию святых апостолов Петра и Павла для заграничных миссий» в единую организацию под названием «Папский институт заграничных миссий».

XX век 
Папский институт заграничных миссий в XX веке посылал своих миссионеров в различные страны мира. С 1936 года они занимаются миссионерской деятельностью в Эфиопии, с 1947 года — в Гвинее-Бисау, с 1967 года — в Камеруне, с 1972 года — в Кот-д’Ивуаре. В Бразилии они начали свою деятельность с 1946 года. После их изгнания в 1951 году из коммунистического Китая они стали работать в Японии, Таиланде и на Филиппинах. В 1947 году члены «Папского института заграничных миссий» в США.

Святые конгрегации 
 Крешителли, Альберико (1863—1900) — мученик.

Настоящее время 
С 1978 года был изменён устав организации, который разрешил принимать в конгрегацию епархиальных священников без принесения монашеских обетов. Организацией руководят генеральные супериоры. Общее число членов конгрегации по данным на 2012 год — 567 человек, из них 447 священников.

Генеральные супериоры 
 Paolo Manna (23.05.1926 — 16.03.1934);
 Lorenzo Maria Balconi (1934—1947);
 Luigi Risso (1947—1957);
 Augusto Lombardi (1957 — 30.01.1964);
 Aristide Pirovano (27.03.1965 — 1977);
 Fedele Giannini (1977—1983);
 Fernando Galbiati (1983—1989);
 Franco Cagnasso (1989—2001);
 Gian Battista Zanchi (1.07.2001 — по настоящее время).

Примечания

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010. ISBN 978-88-209-8355-9.
 Mario Escobar (cur.), Ordini e congregazioni religiose, 2 voll., SEI, Torino 1951—1953.
 Guerrino Pelliccia e Giancarlo Rocca (curr.), Dizionario degli Istituti di Perfezione (DIP), 10 voll., Edizioni paoline, Milano 1974—2003.
 Georg Schwaiger, La vita religiosa dalle origini ai nostri giorni, San Paolo, Milano 1997. ISBN 978-88-215-3345-7.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Католические движения
Папский институт заграничных миссий